Elaeoselinum humile är en flockblommig växtart som beskrevs av John Ball. Elaeoselinum humile ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
humile